Witteler ist der Familienname von:
 Wilhelm Witteler (1909–1993), deutscher Mediziner, SS-Sturmbannführer und Lagerarzt im Konzentrationslager Dachau
 Ruth H. Witteler-Koch (1947–2019), deutsche Journalistin und Politikerin (FDP)